Solal ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Solal (* 1971), französische Jazzsängerin
 Martial Solal (* 1927), französischer Jazzpianist